Simon Pedersen er navnet på flere personer:

 Simon A. Pedersen – dansk fodboldspiller, født 1982.
 Simon Pedersen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller, (U19-spiller hos Lyngby Boldklub)